Drosopigí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Drosopigí (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Voulgaréli, kommunhuvudort, Epirus, Nomós Ártas, 
 Drosopigí (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Drosopigí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Drosopigí (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Drosopigí (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar